

Geografia 
 Usa – città della prefettura di Ōita (Giappone)
 Usa – fiume della Siberia sudoccidentale (Russia), affluente del fiume Tom'
 Usa – fiume della Russia europea settentrionale, affluente della Pečora
 Usa – fiume della Russia europea centrale, affluente del Volga
 Usa – fiume della Germania, nel bacino del Wetter

Sigle 
 United States of America – Stati Uniti d'America
 University of South Alabama

Codici 
 USA – codice vettore ICAO di US Airways
 usa – codice ISO 639-3 della lingua usarufa
 USA – codice ISO 3166-1 alpha-3 degli Stati Uniti d'America

Musica 
 USA – album dei King Crimson del 1974
 U.S.A. – singolo di Joe Yellow del 1992
 U.S.A. (United State of Atlanta) – album degli Ying Yang Twins del 2005
 U.S.A. Still United – album degli Ying Yang Twins del 2005

Altro 
 USA – rete televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Stati Uniti (disambigua)
 United States (disambigua)

Altri progetti